TRC steht als Abkürzung für:

 Flughafen Aeropuerto Internacional De Torreón Francisco Sarabia in Mexiko nach dem IATA-Code
 Tanzania Railway Cooperation
 Terracoin, eine Kryptowährung
 Textile Reinforced Concrete, Textilbeton
 Thai Raksa Chart, thailändische Partei
 Thermodynamic Research Center, Abteilung des NIST
 Tone-Reproduction-Curve, Gradationskurve eines Farbauszuges oder des ganzen Bildes
 Total Recordable Cases, alle Arbeitsunfälle oberhalb der Ersten-Hilfe-Schwere
 Traction-Control, Marketingkürzel der Antriebsschlupfregelung von Toyota
 Trona Railway, Eisenbahnstrecke in Kalifornien
 Truth and Reconciliation Commission of Canada
 Truth and Reconciliation Commission, Wahrheits- und Versöhnungskommission in Südafrika
 Tuple-Relational Calculus, Tupelkalkül
 TÜV Rheinland Consulting
 The Royal Concept, schwedische Rockband

TrC steht als Abkürzung für:  

 Transport for Wales/Trafnidiaeth Cymru, eine walisische Bahngesellschaft
 True Color, Farbtiefe von 24 Bit

TRC